

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Joanin – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik 
 Joanin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre